Евсе́ево — название населённых пунктов в России:
 Евсеево — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Евсеево — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Евсеево — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Евсеево — деревня в Переславском районе Ярославской области.

См. также 
 Евсеев